Международный аэропорт Макао (; ; ) расположен на восточной оконечности острова Тайпа и в прибрежных водах, это единственный аэропорт в Макао, он был открыт для коммерческого использования в ноябре 1995. С этого времени аэропорт является обычным местом стыковок рейсов между материковым Китаем и Тайванем, а также является хабом для пассажирских рейсов между китайскими аэропортами и Юго-восточной Азией. В 2006 аэропорт перевёз 5 млн пассажиров и 220 000 тонн груза.

Как и Гонконг, Макао ведёт собственную иммиграционную политику и является самостоятельной таможенной территорией от материкового Китая. Пассажиры, следующие между Макао и материковым Китаем, проходят иммиграционный и таможенный контроль. Рейсы между Макао и материковым Китаем считаются международными.

История 

Аэропорт был открыт в ноябре 1995 года, во время португальского правления. К тому времени на территории Макао было только 2 временных аэропорта для маленьких самолётов, а также несколько временных гелипортов. Cathay Pacific осуществляла полёты на гидросамолётах между Гонконгом и Макао в конце 1940-х. Единственными регулярными рейсами в начале 1990-х из Макао было вертолётное сообщение с Гонконгом, которое осуществляла East Asia Airlines.

Авиационная инфраструктура в Макао:

 Ангар для гидросамолётов на острове Тайпа
 Морской авиационный центр во Внешней гавани Макао — юго-восточная часть острова
 Временная ВПП на Колоане
 Паромный причал линии Гонконг-Макао, гелипорт Макао

Инфраструктура аэропорта 
Взлётно-посадочная полоса аэропорта была построена на искусственной насыпи в море, рядом с островом Тайпа, на котором расположены главный терминал и средства обслуживания управления воздушным движением. Взлётно-посадочная полоса связана с перроном двумя рулёжными дорожками. Взлётно-посадочная полоса 34 оборудована по категории CAT II.

Расчётная пропускная способность аэропорта — 6 000 000 пассажиров в год, одновременно аэропорт может пропустить до 2 000 пассажиров в час. Аэропорт работает круглосуточно. Есть 24 места стоянки для самолётов на перроне, 4 телетрапа.

Несмотря на небольшие физические размеры, аэропорт способен принимать Boeing 747, который является основным грузовым самолётом. которым вывозится местная продукция на внешние рынки. Мощности кейтеринга позволяют производить до 10 000 порций в день.

Авиакомпании и назначения

См. также 
 Список аэропортов Китая
 Air Macau

Примечания

Ссылки 

Аэропорты Китая
Транспорт в Макао
Аэропорты на искусственных островах